La saison 1979-1980 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'AEK Athènes, double tenant, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

Pour la deuxième année consécutive, deux clubs terminent à égalité de points en tête du championnat, l'Olympiakos et l'Aris Salonique. Mais contrairement à la saison dernière, le match de barrage pour le titre a lieu et voit la victoire à Volos du club du Pirée sur l'Aris. L'Olympiakos remporte donc pour la  de son histoire le titre de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1980-81. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1980-81. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1980-1981 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Iraklis Salonique a été relégué après avoir été reconnu coupable de matchs truqués.

Matchs

Match pour le titre

Match pour la

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1979-1980
Championnat Grece Football 1979-1980 D1
Championnat Grece Football 1979-1980 D1
Grece D1
Grece D1